The Damned (rockband), een Britse rockband
The Damned (1963), een Britse horrorfilm uit 1963 onder regie van Joseph Losey
The Damned (1969), een Italiaans-Duitse dramafilm uit 1969 onder regie van Luchino Visconti